Богдашичи — название населённых пунктов.

Босния и Герцеговина 
 Богдашичи (Билеча) — село в общине Билеча в Республике Сербской.
 Богдашичи (Вишеград) — село в общине Вишеград в Республике Сербской.

Черногория 
 Богдашичи (Черногория) — село в общине Тиват.